Rosetta steht für:

 Rosetta (Band), US-amerikanische Post-Metal-Band
 Rosetta (Film), belgischer Film aus dem Jahre 1999
 Rosetta (Sonde), eine Raumsonde zur Erforschung des Kometen Tschurjumow-Gerassimenko
 (16543) Rosetta, Asteroid des Hauptgürtels

— Software:

 Rosetta (Apple), Software für das Apple-Betriebssystem Mac OS X
 Rosetta@home, Programm zur Vorhersage der Proteinstruktur
 ein Modul von Launchpad zum Übersetzen von Software

Rosetta als Vorname:

 Rosetta Loy (1931–2022), italienische Schriftstellerin
 Rosetta Pedone (* 1983), deutsch-italienische Schauspielerin
 Rosetta Tharpe (1915–1973), US-amerikanische Sängerin

Rosetta als Familienname:

 Francesco Rosetta (1922–2006), italienischer Fußballspieler
 Virginio Rosetta (1902–1975), italienischer Fußballspieler und -trainer

Rosetta als geographischer Name:

— Ort in Ägypten:
 Rosette (Ägypten)

— Ort in Südafrika:
 Rosetta (Südafrika)

— Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rosetta (Arkansas)
 Rosetta (Kentucky)
 Rosetta (Mississippi)

— Berggipfel in Italien:
 Cima della Rosetta in der Palagruppe der Dolomiten (2743 m)
 Cima Rosetta (Sondrio) in den Bergamasker Alpen (2142 m)
 Monte Rosetta (Sondrio) in den Bergamasker Alpen (2360 m)

Siehe auch:

 Rosette
 Rosetta Stone, englische Bezeichnung für den Stein von Rosette
 RosettaNet, Non-Profit-Organisation mit dem Ziel, Datenaustauschprozesse zu standardisieren
 Rosetta-Projekt, Projekt zur Dokumentation aller Sprachen auf einer Rosetta Disk
 Rosetta Code, eine Wiki-basierte chrestomathische Programmier-Website